Toto je seznam významných hor a kopců v Kosovu, sporném území a částečně uznaném státu v jihovýchodní Evropě, řazený podle jejich nadmořské výšky.

Seznam hor a kopců 

 
Kosovo
hory a kopce